Богда́новка — топоним.

Населённые пункты

Армения 
 Богдановка — прежнее название села Норашен в Лорийской области.

Белоруссия 
 Богдановка — агрогородок в Лунинецком районе Брестской области.
 Богдановка — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Богдановка — посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Богдановка — упразднённая деревня в Кировском районе Могилёвской области.
 Богдановка — упразднённая деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Богдановка — упразднённая деревня в Хотимском районе Могилёвской области.
 Богдановка — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Грузия 
 Богдановка — до 1991 года название города Ниноцминда в Джавахетии.
 Богдановка — до 2012 года название села Мзисгули в Кахетии.

Казахстан 
 Богдановка — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Богдановка — село в Камыстинском районе Костанайской области, ликвидировано в 2017 году.
 Богдановка — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Богдановка — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Богдановка — название села Алаколь до 16 марта 2006 года, Буландынский район Акмолинскй области.

Молдавия 
 Богдановка — село в Бессарабском районе.

Россия 
Алтайский край
 Богдановка — село в Табунском районе, ликвидировано в 1983 году
Башкортостан
 Богдановка — деревня в Зианчуринском районе.
 Богдановка — деревня в Ишимбайском районе.
Белгородская область
 Богдановка — село в Новооскольском районе.
 Богдановка — хутор в Прохоровском районе.
Брянская область
 Богдановка — деревня в Выгоничском районе.
Вологодская область
 Богдановка — деревня в Никольском районе.
Забайкальский край
 Богдановка — село в Краснокаменском районе.
Калининградская область
 Богдановка — посёлок в Багратионовском районе.
Калужская область
 Богдановка — деревня в Козельском районе.
 Богдановка — деревня в Ферзиковском районе.
Красноярский край
 Богдановка — деревня в Иланском районе.
Крым
 Богдановка — упразднённое село в Симферопольском районе.
Курская область
 Богдановка — деревня в Горшеченском районе.
 Богдановка — деревня в Конышёвском районе.
 Богдановка — деревня в Солнцевском районе.
 Богдановка — деревня в Суджанском районе.
 Богдановка — деревня в Фатежском районе.
Мордовия
 Богдановка — село в Зубово-Полянском районе.
 Богдановка — село в Старошайговском районе.
Московская область
 Богдановка — деревня в Коломенском районе.
 Богдановка — деревня в Чеховском районе.
Нижегородская область
 Богдановка — посёлок в Шатковском районе.
Новосибирская область
 Богдановка — деревня в Татарском районе.
Омская область
 Богдановка — деревня в Кормиловском районе.
 Богдановка — деревня в Нововаршавском районе.
 Богдановка — деревня в Седельниковском районе.

Оренбургская область
 Богдановка — упразднённый в 1998 году посёлок в Акбулакском районе. Входил в состав Новогригорьевского сельсовета.
 Богдановка — деревня в Северном районе.
 Богдановка — село в Тоцком районе.
Орловская область
 Богдановка — деревня в Знаменском районе.
 Богдановка — деревня в Урицком районе.
Ростовская область
 Богдановка — село в Целинском районе.
Самарская область
 Богдановка — село в Борском районе.
 Богдановка — село в Кинельском районе.
 Богдановка — село в Нефтегорском районе.
Саратовская область
 Богдановка — деревня в Аткарском районе.
 Богдановка — хутор в Перелюбском районе.
Смоленская область
 Богдановка — деревня в Краснинском районе.
 Богдановка — деревня в Хиславичском районе.
 Богдановка — деревня в Шумячском районе.
Ставропольский край
 Богдановка — село в Степновском районе.
Тамбовская область
 Богдановка — деревня в Бондарском районе.
Тульская область
 Богдановка — село в Богородицком районе.
 Богдановка — деревня в Кимовском районе.
 Богдановка — деревня в Киреевском районе.
 Богдановка — деревня в Новомосковском районе.
Ульяновская область
 Богдановка — деревня в Барышском районе.
 Богдановка — деревня в Радищевском районе.
 Богдановка — деревня в Сурском районе, Астрадамовское сельское поселение.
 Богдановка — деревня в Сурском районе, Чеботаевское сельское поселение.
Хакасия
 Богдановка — деревня в Бейском районе.
Ярославская область
 Богдановка — деревня в Тутаевском районе.

Украина 
Винницкая область
 Богдановка — село в Липовецком районе.
 Богдановка — село в Оратовском районе.
 Богдановка (до 1995 года — Калинино) — село в Тульчинском районе.
Днепропетровская область
 Богдановка — село в Васильковском районе.
 Богдановка — село в Межевском районе.
 Богдановка — село в Павлоградском районе.
Донецкая область
 Богдановка — село в Бахмутском районе.
 Богдановка — село в Волновахском районе.
 Богдановка — село в Покровском районе.
 Богдановка — село в Тельмановском районе.
Житомирская область
 Богдановка — село в Бердичевском районе.
 Богдановка — село в Житомирском районе.
 Богдановка — село в Овручском районе.
Запорожская область
 Богдановка — село в Вольнянском районе.
 Богдановка — село в Новониколаевском районе.
 Богдановка — село в Приазовском районе.
 Богдановка — село в Черниговском районе.
Киевская область
 Богдановка — село в Броварском районе.
 Богдановка — село в Кагарлыкском районе, упразднено в 1999 году.
 Богдановка — село в Яготинском районе.
Кировоградская область
 Богдановка — село в Бобринецком районе.
 Богдановка — село в Добровеличковском районе.
 Богдановка — село в Долинском районе.
 Богдановка — село в Знаменском районе.
 Богдановка — село в Петровском районе.
Луганская область
 Богдановка — село в Славяносербском районе.
Львовская область
 Богдановка — село в Бусском районе.
 Богдановка — местность во Франковском и Железнодорожном районах Львова
Николаевская область
 Богдановка — село в Березанском районе.
 Богдановка — село в Доманёвском районе.
Одесская область
 Богдановка — село в Николаевском районе.
 Богдановка — село в Тарутинском районе.
Полтавская область
 Богдановка — село в Кобелякском районе.
 Богдановка — село в Машевском районе.
 Богдановка — село в Новосанжарском районе.
 Богдановка — село в Семёновском районе.
 Богдановка — село в Чернухинском районе.
Ровненская область
 Богдановка — село в Корецком районе.
Сумская область
 Богдановка — село в Шосткинском районе.
Тернопольская область
 Богдановка — село в Зборовском районе.
 Богдановка — село в Кременецком районе.
 Богдановка — село в Подволочисском районе.
 Богдановка — с 1945 по 1990 года название села Синьков Залещицкого района.

Харьковская область
 Богдановка — село в Близнюковском районе.
Херсонская область
 Богдановка — село в Херсонский городской совет
 Богдановка — село в Каховском районе.
 Богдановка — село в Нижнесерогозском районе.
Хмельницкая область
 Богдановка — село в Волочисском районе.
Черкасская область
 Богдановка (до 2016 года — Ленинское) — село в Драбовском районе.
Черниговская область
 Богдановка — село в Нежинском районе.
 Богдановка — село в Прилукском районе.

Другое 
 Богдановка — румынский концентрационный лагерь в селе Богдановка Одесской области (ныне в Николаевской области)
 Богдановка — приток Кеми в Красноярском крае
 Богдановка — приток Янгиза в Оренбургской области
 Богдановка — приток Суходы в Ивановской области

См. также 
 Старая Богдановка
 Новая Богдановка
 Верхняя Богдановка
 Нижняя Богдановка
 Сельское поселение Богдановка